Sezona Formule 1 2013 je štiriinšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 17. marca 2013 z dirko za , končala pa 24. novembra 2013 z devetnajsto dirko sezone za . Dirkaški naslov je osvojil Nemec Sebastian Vettel, moštvenega pa Red Bull.

Dirkači in moštva 

|-
| rowspan=2 |  Infiniti Red Bull Racing
! rowspan=2 | Red Bull-Renault
| rowspan=2 | RB9
| rowspan=2 | Renault RS27-2013
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| rowspan=2 |  Sébastien Buemi
|-
| align="center" | 2
|  Mark Webber
|-
| rowspan=2 |  Scuderia Ferrari
! rowspan=2 | Ferrari
| rowspan=2 | F138
| rowspan=2 | Ferrari Type 056
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| rowspan=2 |  Davide Rigon Marc Gené Pedro de la Rosa
|-
| align="center" | 4
|  Felipe Massa 
|-
| rowspan=2 |  Vodafone McLaren Mercedes
! rowspan=2 | McLaren-Mercedes
| rowspan=2 | MP4-28 
| rowspan=2 | Mercedes FO 108Z
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| rowspan=2 |  Gary Paffett Oliver Turvey
|-
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
|-
| rowspan=3 |  Lotus F1 Team
! rowspan=3 | Lotus-Renault
| rowspan=3 | E21
| rowspan=3 | Renault RS27-2013
| rowspan=3 align="center" | 
| rowspan=2 align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| rowspan=3 |  Davide Valsecchi Jérôme d'Ambrosio Nicolas Prost
|-
|  Heikki Kovalainen
|-
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
|-
| rowspan=2 |  Mercedes AMG Petronas F1 Team
! rowspan=2 | Mercedes
| rowspan=2 | F1 W04
| rowspan=2 | Mercedes FO 108Z
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| rowspan=2 |  Brendon Hartley Anthony Davidson
|-
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
|-
| rowspan=2 |  Sauber F1 Team
! rowspan=2 | Sauber-Ferrari
| rowspan=2 | C32
| rowspan=2 | Ferrari Type 056
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg 
| rowspan=2 |  Robin Frijns
|-
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
|-
| rowspan=2 |  Sahara Force India F1 Team
! rowspan=2 | Force India-Mercedes
| rowspan=2 | VJM06
| rowspan=2 | Mercedes FO 108Z
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| rowspan=2 |  James Rossiter Jules Bianchi Adrian Sutil
|-
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
|-
| rowspan=2 |  Williams F1 Team
! rowspan=2 | Williams-Renault
| rowspan=2 | FW35
| rowspan=2 | Renault RS27-2013
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| rowspan=2 |  Susie Wolff
|-
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
|-
| rowspan=2 |  Scuderia Toro Rosso
! rowspan=2 | Toro Rosso-Ferrari
| rowspan=2 | STR8
| rowspan=2 | Ferrari Type 056
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| rowspan=2 |  neznano
|-
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
|-
| rowspan=2 |  Caterham F1 Team
! rowspan=2 | Caterham-Renault
| rowspan=2 | CT03
| rowspan=2 | Renault RS27-2013
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| rowspan=2 |  neznano
|-
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
|-
| rowspan=2 |  Marussia F1 Team
! rowspan=2 | Marussia-Cosworth
| rowspan=2 | MR02 
| rowspan=2 | Cosworth CA2013
| rowspan=2 align="center" | 
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| rowspan=2 |  neznano
|-
| align="center" | 23
|  Max Chilton
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstralija
| Albert Park
| 17. marec
|  Sebastian Vettel
|  Kimi Räikkönen
|  Kimi Räikkönen
|  Lotus-Renault
| Poročilo
|-
! 2
|  Malezija
| Sepang
| 24. marec
|  Sebastian Vettel
|  Sergio Pérez
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 3
|  Kitajska
| Shanghai
| 14. april
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Fernando Alonso
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 4
|  Bahrajn
| Bahrain
| 21. april
|  Nico Rosberg
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 12. maj
|  Nico Rosberg
|  Esteban Gutiérrez
|  Fernando Alonso
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monaco
| 26. maj
|  Nico Rosberg
|  Sebastian Vettel
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 7
|  Kanada
| Montreal
| 9. junij
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 8
|  V. Britanija
| Silverstone
| 30. junij
|  Lewis Hamilton
|  Mark Webber
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 9
|  Nemčija
| Nürburgring
| 7. julij
|  Lewis Hamilton
|  Fernando Alonso
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 10
|  Madžarska
| Hungaroring
| 28. julij
|  Lewis Hamilton
|  Mark Webber
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 11
|  Belgija
| Spa
| 1. september
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 12
|  Italija
| Monza
| 8. september
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 13
|  Singapur
| Marina Bay
| 22. september
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 14
|  Koreja
| Jeongam 
| 6. oktober
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 15
|  Japonska
| Suzuka
| 13. oktober
|  Mark Webber
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 16
|  Indija
| Buddh‎
| 27. oktober
|  Sebastian Vettel
|  Kimi Räikkönen
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 17
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 3. november
|  Mark Webber
|  Fernando Alonso
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 18
|  ZDA
| Americas 
| 17. november
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|-
! 19
|  Brazilija
| Interlagos 
| 24. november
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull–Renault
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Konstruktorsko prvenstvo

Sklici in viri 

2013
2013 v športu